

Маунтен-Вілледж — місто, штат Аляска
 Маунтен-Вілледж — місто, штат Колорадо